Pseudoplatylabus är ett släkte av steklar som beskrevs av Smits van Burgst 1920. Pseudoplatylabus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Pseudoplatylabus